Група А на квалификациите за европейското първенство по футбол 2016 е квалификационна група за Европейското първенство по футбол 2016.

Класиране

Мачове

Външни препратки 
 Квалификации за Европейското първенство 2016 група А

Квалификации за Европейското първенство по футбол 2016